Fresno americano puede ser el nombre común de dos especies de Fraxinus muy similares y que llegan a confundirse:

 Fraxinus americana.
 Fraxinus pennsylvanica.